Cullman (Alabama) — cidade do estado americano de Alabama
Condado de Cullman — condado do estado norte-americano do Alabama

Desambiguações de topônimos